

Niemcy 
 Sören – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Szwecja 
 Sören

Inne 
Niemiecka nazwa imienia:
 Seweryn

Zobacz też 
 Sohren